Les châteaux des Princes-Électeurs (en allemand kurfürstliche Schlösser) étaient les résidences des souverains, qui à l'époque du Saint-Empire romain germanique appartenaient à l'électorat du roi des Romains.

Les châteaux répondant à cette description sont :

 Le château des Princes-Électeurs à Aschaffenbourg
 Le château des Princes-Électeurs à Bonn
 Le château des Princes-Électeurs à Coblence
 Le château des Princes-Électeurs à Mayence
 Le château des Princes-Électeurs à Heidelberg
 Le château des Princes-Électeurs à Schwetzingen
 Le château des Princes-Électeurs à Mannheim

Princes-Électeurs